Лос Андраде има више значења:

 Лос Андраде, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Андраде (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику